rózsafa, különböző fajokhoz tartozó tömött szerkezetű, bíbor-vöröses-barnás színű, gyakran illatos egzotikus faanyagok gyűjtőneve
 Rózsafa, Baranya megyei község.